Grotte Sainte-Anne, Tilff, province de Liège, Belgique
 Grottes de Sainte-Anne, Polignac, Haute-Loire, France